Pnytagoras (altgr. Πνυταγόρας) ist der Name folgender Personen:

 Pnytagoras (Sohn des Euagoras)  († 374/373 v. Chr.), Thronfolger des Königs von Salamis auf Zypern
 Pnytagoras (König) († 332/331 v. Chr.), König von Salamis auf Zypern